Katja, die ungekrönte Kaiserin steht für:

 Katja, die ungekrönte Kaiserin (1938), französischer Film vom Maurice Tourneur
 Katja, die ungekrönte Kaiserin (1959), französischer Film von Robert Siodmak